Quartier Saint-Pierre (Calais)
 Quartier Saint-Pierre (Saintes)
Quartier Saint-Pierre (Bordeaux)